(* 1936, Budapest), un compositeur et interprète hongrois-autrichien-suisse
 Jan Dismas Zelenka (1679, Launiowitz/Blanitz ()  1745, Dresde), un compositeur bohémien de l'époque baroque
 Karel Zelenka (* 1983, Louny), patineur artistique tchèque-italien
 Lukáš Zelenka (* 1979, Prague), un footballeur tchèque
 Petr Zelenka (* 1967, Prague), un dramaturge, scénariste et réalisateur tchèque
 Radek Zelenka, un personnage de fiction

  (* 1950, Brno), une chanteuse tchèque

Voir aussi 
  (), Orlické Záhoří ()
 Zelinka
 Zelenko

Patronyme tchèque